В одиночному розряді тенісного турніру ASB Classic 1990, який проходив в рамках Туру WTA 1990, Лейла Месхі здобула титул, у фіналі перемігши Сабін Аппельманс 6–1, 6–0.

Сіяні гравчині 

 Белінда Кордвелл (півфінал)
 Лейла Месхі (переможниця)
 Шон Стаффорд (1-ше коло)
 Донна Фейбер (1-ше коло)

 Наталія Медведєва (1-ше коло)
 Сандра Вассерман (чвертьфінал)
 Вілтруд Пробст (1-ше коло)
 Робін Вайт (півфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

WTA Auckland Open